Динъань (государство) — государство, существовавшее в середине X века на территории современной китайской провинции Гирин.
 Динъань (уезд) — уезд китайской провинции Хайнань